Carse steht für

 Carse (Maßeinheit), ehemaliges französisches Volumen- und Getreidemaß für trockene Waren
 Carse (Geographie), auch: Kerse, Begriff für natürliche Gebiete in Flusslandschaften in Schottland

Carse ist der Familienname von

 Adam Carse (1878–1958), auch: Adam von Ahn Carse und Adam Von Ahn Carse sowie William Kent (Pseudonym), Komponist
 Alexander Carse (1770 oder 1779–1843), auch Alex Carse und Old Carse, schottischer Maler, Aquarellist, Zeichner und Illustrator